Раннохристиянските и византийски паметници в Солун () са 15 културни паметника в град Солун, Гърция, включени през 1988 година в обектите на световното наследство на ЮНЕСКО.

Бележки 

Обекти на световното наследство в Гърция